А́ла-Ми́элунъя́рви () — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 1 км². Располагается на высоте 130,7 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: вытянуто с севера на юг. Берега заболоченные.

В южную оконечность озера втекает, а из северной — вытекает река Сютивиермянйоки, протекающая чуть выше по течению через озеро Иля-Миэлунъярви и впадающая в озеро Корпиярви.

В северную оконечность озера втекает река Мутанен.

В южной части озера расположен небольшой остров без названия.

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Ближайший — посёлок городского типа Вяртсиля — расположен в 21 км к юго-западу от озера.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013353.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Корпиярви (бассейна Янисйоки)
Озёра Суоярвского района